Grupp 8 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 var en kvalificeringsgrupp för VM 2010 i Sydafrika. Gruppen innehöll Italien, Bulgarien, Irland, Cypern, Georgien och Montenegro.

Gruppen vanns av Italien, som kvalificerade sig till VM 2010. Tvåan Irland gick vidare till playoff-spelet, där de senare slogs ut av Frankrike.

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)